Rosanna Lignarolo Martínez Aparicio (Barranquilla, 27 de marzo de 1961) es una bailarina, coreógrafa y diseñadora colombiana.

Biografía 

Bailarina, coreógrafa de largo aliento. Rosanna  fue primera bailarina del Real Ballet del Atlántico a los 15 años. Desde entonces su pasión por la danza la llevó a crear en 1995 el Ballet Contemporáneo de Barranquilla. Crea su Fundación Pasión, y ha sido directora, productora y coreógrafa de múltiples eventos,  comparsas, performances, en infinidad de foros. Hoy Rosanna es una de la voces más importantes de la Danza de la Región Caribe.

Formación

Trayectoria

Información Artística 

Ø   Inicia su vida artística como Primera Bailarina del Real Ballet del Atlántico, dirigido por Yamile Del Castillo.

Ø   En 1982, hace un papel protagónico como Salomé en la Inauguración del Teatro Municipal de Barranquilla, dirigida por Gabriel Viloria.

Ø   En 1988, hace parte del Grupo Koré participando en el 3er. y 4.º Festival Nacional de Danza Contemporánea en Bogotá y diversas funciones en Barranquilla y diferentes partes del país.

Ø   En 1995, funda el Ballet Contemporáneo de Barranquilla y hace su lanzamiento en el Primer Festival Internacional de Danza Contemporánea “Barranquilla Nueva Danza”.

Ø   Realiza presentaciones locales como:

Ø   Organiza “Vivero apoya la Cultura” en convenio con esta empresa privada, todos los domingos con presentaciones de grupos organizados de:

Ø   Es acogida entre 150 personas por el Fondo Mixto del Atlántico, con un convenio de apoyo financiero para la creación de su obra “Tierra”, presentada en el Tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea de Barranquilla “Barranquilla Nueva Danza”.

Ø   Paralelamente, hay que destacar la labor coreográfica que ha desempeñado dentro del marco de los carnavales de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, dirigiendo las comparsas de los más importantes clubes de Barranquilla y demás eventos especiales; dándole una gran experiencia en su formación como Coreógrafa. Ha puesto en escena varias coronaciones de la reina del carnaval de Barranquilla. Fue coreógrafa y diseñadora de vestuario de innumerables comparsas del Country Club,del Club Campestre y Club Alemán de Barranquilla.  Igualmente ha sido  coreógrafa y organizadora  de los espectáculos para las coronación de la Miss Atlántico (Reinado Nacional de Belleza) , de la Reina del MAR en Santa Marta. Comparsas de las fiestas de noviembre en el Club Cartegena.

 En el     2000,  presenta “EQUINOCCIO”, espectáculo de danza, música y poesía.

·        Marzo: Teatro Municipal Amira De la Rosa – Barranquilla. 

·        Mayo: Teatro Heredia – Cartagena de Indias.

·        Julio:    Teatro Metropolitano – Medellín

·        Teatro Jorge Eliécer Gaitán – Santa fe de Bogotá

·        Agosto: XX Congreso Mundial de Poesía, Literatura y Bellas Artes.

·        Tesalónica – Grecia  

·        Tsigaridas Representación Halkidiki – Grecia 

·        Centro Cultural COMFADI – Cali

 En 2001, lleva la Dirección General, Coordinación y Producción Ejecutiva del espectáculo     de  Inauguración de la Copa América     2001 en la ciudad de Barranquilla, con 980 personas a su cargo.

 En 2002,     Evento Premiación de la ETB. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá.

 En 2002,     Gira de Navidad por Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla.

Ø   También desempeña su labor como tallerista y  profesora en diferentes instituciones de :

Ø    Desde 1995 - 1998, Producción y Dirección Ejecutiva, Gestora en el Festival de Danza Contemporánea de Barranquilla.

Ø    En 1998, Gestora para el Festival de Jazz, BarranquiJazz.

Ø    Produce, diseña  importantes eventos de moda, organizando producción y coreografía en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. 

Ø    También trabaja con la empresa privada, realizando diversos eventos:

·          Congresos

·          Convenciones

·          Inauguraciones

·          Lanzamientos

Ø    En 2001, Mención de Honor EXPOTEC 2001 en reconocimiento a su excelente labora en la organización de la Copa América y la ceremonia inaugural en Barranquilla.

Ø    En 2002, Condecorada como Mujer Sobresaliente en la Danza por la Asociación Día Internacional de la Mujer.

Ø    Conforma la Asociación Cultural Equinoccio, con Claudia Lamas Gerlein, creando la obra “Cinco Cantos en Azul”, haciendo su estreno el día 3 de diciembre del 2003 en el Coliseo de la Universidad del Norte, con lo cual reciben invitación para participar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 2004.

Ø    En el 2004 presenta en el IX Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá – Corferia del 7 al 10 de abril con la obra “Cinco Cantos en Azul”.

Ø    En el 2004 presenta en el Teatro Metropolitano de Medellín con la obra “Cinco Cantos en Azul”.

Ø    En el 2004 se presenta con la obra Cinco Cantos en Azul  en el Teatro Colón para la celebración de los 130 años de Col seguros.

Ø    En el 2005 se presenta con la obra Cinco Cantos en Azul  en la Plaza de Jubileo Compensar para la celebración de los 100 años de Carulla.

Ø    En el 2005 se presenta con la obra Cinco Cantos en Azul en el Salón Jumbo del Country Club.

Ø    En agosto del 2005 producción artística  para la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2005 en la ciudad de Pereira.

Ø    Noviembre de 2005 producción, montaje coreográfico y dirección artística para la celebración de los 100 años del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla.

Ø    En el 2005 presenta una muestra carnestoléndica en la gala de la UNESCO. Dusseldorf – Alemania.

Ø    Febrero de 2006 es invitada por TELESET Y RCN a participar como jurado en Reality de Bailando por un sueño.

Ø    En el 2006 tiene a su cargo la dirección artística de la Inauguración y Clausura de los Juegos Centroamericanos y Del Caribe Cartagena de Indias 2006. 

Ø    En 2007, invitada especial  al carnaval de Barranquilla en Miami.

Ø    En 2007, invitada a participar  como Jurado por Colombia, en el “Primer Concurso internacional  de  Baile”, por Televisa – México.

Ø    En 2008, coordinación de evento de egresado, por la Universidad del Norte Barranquilla.

En 2008, crea su FUNDACIÓN PASIÓN  con la intención de cristalizar en un proyecto social sus deseos  de crear un semillero de artistas. Con capacitación y profesionalización  de bailarines en la amplia gama de las artes escénicas con énfasis en Danza y  Teatro.

En el 2009 Crea “Pasión Caribe”  evento icónico de  Rosanna Lignarolo, que realiza durante 11 ocasiones hasta el 2014.   Una experiencia temática única de inmersión en la música, el baile, y la comida  de la Región Caribe. Presenta artistas  consolidados y nuevos talentos.  Este evento lo organizó para el consulado de Colombia en Miami,"Colombian Nights" en el Museo Vizcaya. Para el acto de apertura del congreso Colombiano de Reumatología.

Ø  En 2011 fue directora de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial Sub-20 en Barranquilla.

Ø  En 2015, hace el lanzamiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, en la ciudad de Barranquilla.

Ø  En 2016, es invitada especial por la embajada Colombia en China, Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe, con su cuerpo de baile.

Ø  En 2017. Gana el Portafolio Creación Secretaria de Cultura Barranquilla, homenaje a la poeta MEIRA DEL MAR.

Ø    En 2018. Gana Portafolio Creación gran formato único Premio, con la producción “AELLA”. Lo presenta en la inauguración del evento  MIC del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla. En 2019,  presenta un resumen para  Promigas, en la  Cátedra Latinoamericana Gran Caribe,  Universidad del Norte. 

·       Presentación inauguración LIBRAB en Barranquilla, Inauguración Feria del Libro.

·        En Cartagena, crea la experiencia  por “Getsemaní”: Caminata artística, degustación gastronómica por las calles del barrio  Getsemaní, acompañados de Grupos de Danza y performance con artistas locales.

·        Produce Belén, para el Parque temático de Navidad 2017;  Vestuario y puesta en escena durante  45 días.      

Ø   En 2020. Gana Portafolio "El Escenario es tu Casa" de la Alcaldía de Barranquilla. Taller On Line Procesos Creativos en la Danza. Plataforma ZOOM

Enlaces externos 
 Página oficial de Rosanna Lignarolo
 Página de Rosanna Lignarolo en el 1ºCMDB
 Página de Rosanna Lignarolo en el 2ºCMDB

Barranquilleros
Artistas de Barranquilla
Diseñadores de Colombia